Jean de Vézelay, un templier (1042 - 1119) prophète ;
 Jean II de Jérusalem, évêque de Jérusalem.

Voir aussi
 L’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.